Chinatown (New York)/Manhattan Chinatown
Flushing Chinatown
Sunset Park Chinatown/Brooklyn Chinatown
Elmhurst Chinatown
Corona
Avenue U Chinatown
Bensonhurst Chinatown
Edison (New Jersey)
Nassau County
Homecrest (nieuwste)
Sheepshead Bay (nieuwste)